

Géologie 

Boulder : anglicisme désignant une importante masse rocheuse, distincte du sol qui l'entoure, et appelée bloc.

En anglais les termes boulder, cobble, gravel ou pebble ont des signification précise en sédimentologie quoiqu’ils puissent être aussi traduits de manière indifférente par « caillou » en français.

Toponymes 
Boulder désigne les lieux suivants :

Boulder, Australie-Occidentale.

Boulder, Colorado.
 Boulder, Montana.
 Boulder City, Nevada.
 Boulder, Utah.
 Boulder, Wyoming.
 Boulder Creek, Californie.
 Boulder Creek, Colorado, la rivière qui arrose Boulder, Colorado.
 Boulder Point Lookout, une tour de guet située dans le comté de Ravalli, dans le Montana.

La rivière Boulder, cours d'eau de l’Île du Sud.

Astronomie 
 (8489) Boulder, astéroïde.

Homonymie de toponyme